WAF har flere betydninger:
 World Architecture Festival
 Woman acceptance factor
 Web Application Firewall – en proxy enhed som respekterer og filtrerer HTTP-protokollen.